Fly Paper – cortometraggio del 1908 prodotto dalla Edison Manufacturing Company
Fly Paper – cortometraggio del 1908 prodotto dalla American Mutoscope & Biograph
Fly Paper – cortometraggio del 2010 diretto da Michael Crum